Krop – inna nazwa mnożnika ogniskowej

Duńska nazwa gminy w Niemczech:
 Kropp